Daniel de Cosnac (1628-1708) - Frans bisschop
 Daniel de Cosnac (1700-1741) - Frans bisschop